Ямозерская:

 Ямозерская — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Ямозерская Рассоха — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.